Mistycyzm
 Mistyka chrześcijańska
 Mistyka Merkawy – najwcześniejsza forma żydowskiej mistyki
 Mistyka nadreńska